Кру́пка дубра́вная () — однолетнее растение, вид рода Крупка семейства Капустные.

Ботаническое описание 

Однолетнее травянистое растение от 5 до 20 см высотой. Побеги опушённые, прямостоячие.

Листорасположение очерёдное. Листья простые, цельнокрайные. Цветоносные побеги облиственные. Размещаются листья в прикорневой розетке и по всей длине побега. Листья покрыты оттопыренными ветвистыми, вильчатыми и простыми волосками.

Цветки актиноморфные. Лепестки 2—3 мм, бледно-жёлтые, при отцветании растения становятся беловатыми. Соцветие — кисть, во время цветения щитковидная, при плодах вытянутая.

Плоды — продолговато-овальные стручочки, в 2—3 раза короче отклонённых цветоножек, голые или покрытые сосочковидными волосками. Столбик едва заметный. Семена округлые, коричневые.

Цветёт в апреле — июне. Эфемер.

Распространение и среда обитания 
Распространена на большей части внетропических регионов Евразии и на большей части территории США (кроме юго-востока).

Указывается для всех областей европейской части России.

Встречается по склонам песчаных холмов, вдоль дорог, на залежах, опушках, а также каменистых осыпях и склонах. Предпочитает нарушенные местообитания. Мезофит. Светолюбива.

Ботаническая классификация

Синонимы 
По данным The Plant List на 2013 год, в синонимику вида входят:

 
 
 
 
 
 
 
 
 , nom. illeg.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Флора Евразии
Флора Северной Америки
Капустные